korowód – długi szereg osób posuwających się jedna za drugą
 Korowód – tańce korowodowe
 Korowód – polski film z 2007 roku
 Korowód – album muzyczny Marka Grechuty